Reekers ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Reekers (* 1957), niederländischer Musiker
 Peter Reekers (* 1981), niederländischer Fußballspieler
 Rob Reekers (* 1966), niederländischer Fußballspieler und -trainer